Fusinato är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arnaldo Fusinato
 Guido Fusinato

Italienska efternamn